

Изменения в новом сезоне

Участники

Календарь и победители

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика сезона от motorsport-archive.com

Сезоны STW